Стриптиз се може односити на:

 Стриптиз, еротски или егзотични плес
 Стриптиз (филм), амерички филм из 1996.
 Стриптиз (музички албум), музички албум групе Лаки Пингвини из 1985.